L'acronyme TPU peut désigner :
 Tensor Processing Unit, un circuit intégré spécifique pour accélérer les systèmes d'intelligence artificielle ;
 Time Processing Unit, une technique d'optimisation Motorola ;
 Thermoplastic polyurethane, en français polyuréthane thermoplastique.

Informatique